Miejscowości w USA:
 Warm Springs – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Meriwether
 Warm Springs – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Warm Springs – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Jefferson
 Warm Springs – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Bath
Gminy w USA:
 Warm Springs (ang. Warm Springs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
Filmy:
 Warm Springs – dramat, reż. Joseph Sargent, USA 2005